Пономарьова Валентина Леонідівна (*1933) — радянський льотчик, інженер, вчений, космонавт-випробувач
 Пономарьова Галина Миколаївна (1925—2006) — українська вчителька, директор школи
 Пономарьова Галина Федорівна (*1950) — учений-педагог, ректор Харківської гуманітарно-педагогічної академії
 Пономарьова Лідія Зіновіївна (1909—1978) — українська радянська художниця
 Пономарьова Ніна Аполлонівна (1929—2016) — російська спортсменка, метальниця диска та перша олімпійська чемпіонка в СРСР

Пономарьова — присілок, Жигаловський район, Іркутська область
 Пономарьова — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область

Див. також 
 Пономарьов